Височина може да се отнася за:

Физична величина 
 височина – вертикалният размер на даден обект
 надморска височина – разстоянието между дадена точка и условно морско равнище
 височина при хората (или ръст) – разстоянието от ходилата до върха на главата, измерено в изправено положение

Геометрия 
 височина в триъгълник – перпендикулярът, спуснат от всеки връх към срещуположната страна на триъгълника

Музика 
 височина на тона – броят на трептенията за единица време

Физични величини